L'édition 2001 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 10 au , sur dur en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Jan Vacek remporte l'épreuve de simple, Enzo Artoni et Daniel Melo celle de double.

Faits marquants

Ré-introduction 
Le tournoi ré-apparaît sur le circuit ATP. La dernière édition s'est tenue en 1993, disputée sur terre battue en extérieur et au mois de novembre à São Paulo. Il se déroule maintenant sur dur, deux mois plus tôt dans le calendrier à Costa do Sauípe et se nomme le Brasil Open.

Lauréats 
Jan Vacek remporte son seul titre en simple en battant en finale Fernando Meligeni.

En double, Enzo Artoni et Daniel Melo remportent leur  ensemble en battant en finale Gastón Etlis et Brent Haygarth. Il s'agit du  titre pour chacun dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2001) (tournoi féminin)
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2001
Sport au Brésil en 2001
Tennis en février 2001